Fotbollsallsvenskan 1988 spelades 10 april-22 oktober 1988 och vanns av Malmö FF. Slutspelet spelades 30 oktober-19 november 1988, och även där segrade Malmö FF och blev svenska mästare, detta genom att besegra Djurgårdens IF i finalspelet.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

SM-Slutspel

Slutspelsträd
{{#invoke:RoundN|N4
|flex_tree=yes|skipmatch = |omit_blanks = yes|3rdplace = no|bold_winner = no|score-boxes=3

| | Djurgårdens IF|2|0|2| IFK Göteborg|0|1|1
| | Örgryte IS|0|1|1| Malmö FF|1|2|3| | Djurgårdens IF|0|3|3| Malmö FF|0|7|7
}}
Tabellplacering

 Semifinaler 

 Finaler Malmö FF svenska mästare 1988.''

 Skytteligan 
 Allsvenskan 
 17 mål: Martin Dahlin, Malmö FF
 13 mål: Jan Hellström, IFK Norrköping samt Peter Karlsson, Örgryte IS
 10 mål: Thomas Johansson, AIK; Steve Galloway, Djurgårdens IF samt Hans Eklund, Östers IF

 SM-slutspelet 
 5 mål: Martin Dahlin, Malmö FF
 3 mål: Håkan Lindman, Malmö FF samt Steve Galloway, Djurgårdens IF

 Publiksiffror 
 Högsta publiksiffror 
 19 265: IFK Göteborg–Örgryte IS 2–1, Nya Ullevi den 6 juni 1988
 18 286: GAIS–IFK Göteborg 0–1, Nya Ullevi den 18 maj 1988
 16 869: AIK–Djurgårdens IF 0–0, Råsundastadion den 6 juni 1988

 Högst publiksnitt per lag 
 7 857: IFK Göteborg
 6 034: Djurgårdens IF
 5 285: Malmö FF

 Svenska mästarna 

 Tränare''': Roy Hodgson

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1988
1988
Fotbollssäsongen 1988